Municipio de Turtle Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Turtle Creek (condado de Todd, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Todd.
 Municipio de Turtle Creek (condado de Shelby, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Shelby.